Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Betty Stöve che hanno battuto in finale Kristien Shaw e Valerie Ziegenfuss 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)
 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (primo turno)

 Françoise Dürr /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Laura duPont /  Wendy Turnbull (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1977